Villamar bezeichnet:

Villamar, eine italienische Gemeinde in der Provinz Sud Sardegna auf Sardinien
Villamar (Michoacán), einen Ort im Bundesstaat Michoacán, Mexiko
Municipio Villamar, Verwaltungseinheit im Bundesstaat Michoacán, Mexiko
Villamar (Asturien), Parroquia im Consejo Salas, Spanien